Накхо́нсава́н или Наконсаван () — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, в месте слияния рек Пинг и Нан, вблизи озера Борапхет, на расстоянии приблизительно 205 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 42 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 91 802 человек.

Экономика и транспорт 
В Накхонсаване расположены предприятия по переработке риса, а также по производству лесоматериалов и бумаги. На окрестных полях выращивают рис, бобовые культуры, кукурузу, хлопок, джут и кунжут. Сообщение Накхонсавана с другими городами осуществляется посредством железнодорожного, речного (в городе расположен один из важнейших речных портов Таиланда) и автомобильного транспорта. Также в окрестностях города расположен  (ICAO: VTPN).

Примечания 

Города Таиланда